Crofton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
in de Verenigde Staten:
Crofton (Kentucky)
Crofton (Maryland)
Crofton (Nebraska)
Crofton (West Yorkshire)